Argentina a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1900 și de atunci a trimis o delegație la majoritatea edițiilor de vară. Codul CIO este ARG.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Argentina la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Argentinei  pe Sports Reference